Stanisław Markowski (1904-1996) – major Armii Krajowej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Markowski (1928-2015) – polski oficer Wojsk Łączności, inżynier, pułkownik ludowego Wojska Polskiego
 Stanisław Markowski (ur. 1949) – polski fotograf, dokumentalista, pieśniarz i kompozytor